Draganovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Драганово) :
Draganovo, village bulgare de l'obchtina de Bourgas, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Draganovo, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Draganovo, village bulgare de l'obchtina de Tchernootchene, situé dans l'oblast de Kardjali ;
Draganovo, village bulgare de l'obchtina de Gorna Oryakhovitsa, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.